Bill Ayers (1944-), pédagogue américain ;
 Billy Ayers (19?-20?), joueur de football anglais ;
 Dick Ayers (1924-2014), dessinateur de comics américain ;
 Henry Ayers (1821-1897), homme politique australien ;
 Kevin Ayers (1944-2013), auteur-compositeur, guitariste, bassiste et chanteur anglais ;*
 Nichole Ayers (c.1989-), astronaute américaine ;
 Robert Ayers (1985-), joueur américain de football américain ;
 Roy Ayers (1940-), vibraphoniste et chanteur américain ;
 Ryan Ayers (1986-), joueur américain de basket-ball.

Voir aussi
 Ann Ayars (1918-1995), actrice et chanteuse américaine.

Patronyme anglais